Gaviria ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Gaviria Díaz (1937–2015), kolumbianischer Rechtsanwalt, Verfassungsrichter und Politiker
 César Gaviria (* 1947), kolumbianischer Politiker
 Fernando Gaviria (* 1994), kolumbianischer Radsportler
 Germán Villa Gaviria (1911–1992), kolumbianischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Barranquilla
 Gustavo Gaviria (1946–1990), kolumbianischer Drogenhändler
 Hernán Gaviria (1969–2002), kolumbianischer Fußballspieler
 Jelly Francis Gaviria (* 1972), deutscher Schauspieler und Fotograf
 Juliana Gaviria (* 1991), kolumbianische Bahnradsportlerin
 Mayra Gaviria (* 1997), kolumbianische Hammerwerferin